Zena peut désigner :

Toponyme 
 Zena, une census-designated place de l'État américain de l'Oklahoma ;
 Zena, une census-designated place américaine située dans l’État de New York ;
 Zena (de son vrai nom Zinaïda Alexandrovna Kouprianovitch), une chanteuse biélorusse née le .

Andronyme 
Plusieurs personnalités ont également Zena pour prénom :
 Zena Cardman (1987-), scientifique américaine ;
 Zena Keefe (1896-1977), actrice américaine ;
 Zena Marshall (1926-2009), actrice britannique ;
 Zena Tooze (1955-), biologiste et écologiste canadienne.